Ukraiinka (în ) este o comună în raionul Jovtnevîi, regiunea Mîkolaiiv, Ucraina, formată numai din satul de reședință.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației comunei Ukraiinka era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%).

Note 

Ukraiinka, Jovtnevîi, Mîkolaiiv
Ukraiinka, Jovtnevîi, Mîkolaiiv
Ukraiinka, Jovtnevîi, Mîkolaiiv